Las Guayabitas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Guayabitas, San Luis Potosí, Rioverde, 
 Las Guayabitas, Chiapas, Las Rosas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar